Wyniki podnoszenia ciężarów na 10. Mistrzostwach Świata Kobiet w Podnoszeniu Ciężarów w 1996 roku w Warszawie  (Polska ). Startowały tylko kobiety w 9 kategoriach wagowych.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Rezultaty zawodów na Sport-komplett.de
 
 Rezultaty zawodów na iwrp.net

Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów
1996 w sporcie
Zawody sportowe w Warszawie
Międzynarodowe imprezy sportowe w Polsce